Stavträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Stavträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,3 ha)
Lill-Stavträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (16,8 ha)
Stavträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (30,5 ha)
Stavträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (90,8 ha)
Stavträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,11 km²)
Stavträsket (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (23,5 ha)
Stor-Stavträsket, sjö i Norsjö kommun,  (42,4 ha)
Stavträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (26,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn